

7-й личный чемпионат Латвии 
 7 октября, 1979
  Даугавпилс, стадион «Локомотив»

1979